Зуйский поселковый совет (, ) — административно-территориальная единица в Белогорском районе  в составе АР Крым Украины (фактически до 2014 года), ранее до 1991 года — в  составе Крымской области УССР в СССР, до 1954 года — в составе Крымской области РСФСР в СССР, до 1945 года — в составе Крымской АССР РСФСР в СССР. До 1957 года — Зуйский сельский совет.

Население по переписи 2001 года составляло 10235 человек. Территория поссовета занимала среднюю часть долины реки Зуя и её левого протока Фундуклы во Внутренней гряде Крымских гор.

К 2014 году в состав поссовета входил 1 посёлок городского типа и 8 сёл:

 Зуя
 Баланово
 Барабаново
 Верхние Орешники
 Владимировка

 Литвиненково
 Нижние Орешники
 Петрово
 Украинское

История 
Зуйский сельсовет был образован в начале 1920-х годов в составе Симферопольского района. По результатам всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года Зуйский сельский совет включал 4 населённых пункта с населением 2205 человек:
 Зуя — 1561 чел.,
 Розенталь — 410 чел.,
 Фундуклы Верхние (французские) — 135 чел.,
 Фундуклы Нижние (немецкие) — 88 чел.
Также к совету приписаны 2 шоссейные будки, на 21-м 29-м километрах Симферопольско — Феодосийского шоссе с общим населением 11 человек. Постановлением ВЦИК от 10 июня 1937 года был образован новый, Зуйский район, в который перешёл сельсовет. С 25 июня 1946 года совет в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. 

В 1957 году Зуя получила статус ПГТ и сельсовет преобразован в поселковый совет. После ликвидации в 1959 году Зуйского района, совет включили в состав Симферопольского. На 15 июня 1960 года в составе совета числились населённые пункты:

 Баланово
 Барабаново
 Верхние Орешники
 Вишнёвое
 Зуя

 Крымская Роза
 Лесно́е
 Нижние Орешники
 Петрово

Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Симферопольский район был упразднён и поссовет присоединили к Белогорскому. К 1968 году в состав совета добавились Владимировка, Литвиненково и Украинское, к 1977 году было ликвидировано Лесное, 5 июня 1990 года был образован Крымскорозовский сельсовет, в который также передали Вишнёвое и совет обрёл современный состав. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. 24 марта 1997 года была снята с учёта ВР Украины Владимировка и совет обрёл современный состав. 

С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. 

С 2014 года на месте поссовета находится Зуйское сельское поселение Республики Крым.

Примечания

Литература 
 
 
 

Поселковые советы Белогорского района Крыма